Ор — багатозначний термін

Міфологія 
Ор — в українській міфології прапредок слов'ян, за припущеннями — батько родоначальника племені полян Кия, а також Щека, Хорива та Либіді.

Ор (Ур) — найголовніший бог орачів, хліборобства, родючості за часів трипільської культури.

Географія 

 Ор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Ор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Ор () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Ор () — річка у Франції
 Ор  (, ) — річка у Казахстані і Росії

Скорочення 
 ОР — абревіатура від «отруйні речовини»

Примітки